Gábor Miklós (1918–2018) farmakológus, egyetemi tanár
 Gábor Miklós (1919–1998) színművész